The Spirit Never Dies — альбом, выпущенный 4 декабря 2009 года и состоящий из последних невыпущенных при жизни австрийского певца Фалько песен, ранее вышедших на альбоме Verdammt Wir Leben Noch ремиксованных треков, на которые накладывался вокал певца, а также трилогии о Джинни в виде песен «Jeanny Part I», «Coming Home (Ein Jahr Danach)» с альбомов Falco 3 и Emotional, а также абсолютно новой части трилогии «The Spirit Never Dies/Jeanny Final».

Это второй и последний диск с отвергнутыми ранее со стороны студий записями певца, первым был Verdammt Wir Leben Noch 1999 года.

Новыми треками на диске заявлены ##1-2, 5, 8-12. Трилогия о Джинни под номерами 3-5 с новой песней «The Spirit Never Dies/Jeanny Final» (хотя в 1990 году третьей песней о Джинни называлась выпущенная на диске Data de Groove песня «Jeanny Dry»), а также содержится созданный заново, из вокала певца в других песнях, компиляционный трек «Sweet Simphony».

Были сняты клипы на песни «Kissing in the Kremlin» и «The Spirit Never Dies/Jeanny Final», в последнем снялась бывшая невеста певца, канадская фотомодель Каролин Перрон. Песни были также отдельно выпущены как синглы, «Kissing In The Kremlin» не сумела попасть в чарты, в отличие от «The Spirit Never Dies/Jeanny Final».

Список композиций 
 «Return To Forever» — 2:08	
 «Nuevo Africano» — 4:56	
 «Jeanny Part I» — 5:54	
 «Coming Home (Jeanny Part 2, ein Jahr danach) (Single Version)» — 5:31	
 «The Spirit Never Dies (Jeanny Final)» — 4:57	
 «Qué pasa hombre (2009 Mix)» — 4:41	
 «Poison (2009 Mix)» — 4:57	
 «Sweet Symphonie» — 4:24	
 «Kissing In The Kremlin» — 3:53	
 «Dada Love» — 4:27	
 «The Spirit Never Dies (Jeanny Final) (The Special Mix)» — 5:01	
 «Forever» — 2:18

Примечания 

Альбомы Фалько